Хосе Морено има више значења:

 Хосе Морено (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хосе Морено (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику